Jméno a příjmení Zdeněk Koukal náleží těmto lidem:

 Zdeněk Koukal (1957) – český fotbalový záložník, otec Zdeňka (* 1984)
 Zdeněk Koukal (1984) – český fotbalový záložník, syn Zdeňka (* 1957)